Plaza del Ángel puede referirse a:

Plaza del Santo Ángel, Jerez de la Frontera.
Plaza del Ángel (Madrid), antiguamente plazuela del Ángel, entre la Plaza de Santa Ana y la Plaza de Provincia.
Glorieta del Ángel Caído, parque del Retiro, Madrid.
Plaza de la Puerta del Ángel, barrio de Puerta del Ángel, Madrid.

Plazas